Uonuma – città del Giappone
 Minami-Uonuma – città del Giappone
 Usui Uonuma – personaggio di Kenshin - Samurai vagabondo